Il singolare del torneo di tennis WTA New Jersey 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Pam Shriver 6-4, 4-6, 7-5.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (Campionessa)
 Pam Shriver (finale)
 Pam Casale-Telford (quarti di finale)
 Pam Shriver (semifinali)
 Bonnie Gadusek (quarti di finale)
 Jo Durie (secondo turno)
 Barbara Potter (quarti di finale)
 Helena Suková (terzo turno)

 Sylvia Hanika (terzo turno)
 Laura Gildemeister (primo turno)
 Kathy Rinaldi-Stunkel (terzo turno)
 Virginia Ruzici (primo turno)
 Pam Casale-Telford (semifinali)
 Rosalyn Nideffer (secondo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

WTA New Jersey 1984